Rhett Thomas Rakhshani (né le  à Huntington Beach, dans l'État de la Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||40 ||12 ||15 ||27 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||16 ||13 ||13 ||26 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Pioneers de Denver || NCAA ||40 ||10 ||26 ||36 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- bgcolor=#f0f0f0
|2007-2008 || Pioneers de Denver || NCAA ||37 ||14 ||14 ||28 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Pioneers de Denver || NCAA ||38 ||15 ||22 ||37 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Pioneers de Denver || NCAA ||41 ||21 ||29 ||50 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 66|| 24|| 38|| 62|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 49|| 20|| 29|| 49|| 42|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HV 71 || Elitserien || 52|| 14|| 25|| 39|| 46|| 5|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2013-2014 || Växjö Lakers HC || SHL || 55|| 13|| 25|| 38|| 26|| 12|| 3|| 6|| 9|| 12
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL || 51|| 6|| 12|| 18|| 37|| 18|| 8|| 4|| 12|| 8
|-
| 2015-2016 || Linköpings HC || SHL || 33 || 14 || 15 || 29 || 14 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || Malmö Redhawks || SHL || 41 || 15 || 12 || 27 || 22 || 13 || 5 || 3 || 8 || 8
|-
| 2017-2018 || Malmö Redhawks || SHL ||  37 || 9 || 22 || 31 || 24 || 10 || 2 || 4 || 6 || 10
|-
| 2018-2019 || Frölunda HC || SHL || 38 || 9 || 12 || 21 || 30 || 16 || 4 || 13 || 17 || 6 
|-
| 2019-2020 || Frölunda HC || SHL || 36|| 10|| 15|| 25|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Djurgården IF || SHL || 35|| 11|| 17|| 28|| 33|| 3|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2021-2022|| Djurgården IF || SHL  ||  ||

Trophées et honneurs personnels 
2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de la Ligue américaine de hockey

Notes et références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Huntington Beach
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du HV 71
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Linköpings HC
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)